— село в Японии, находящееся в уезде Хигасиусуки префектуры Миядзаки.

Географическое положение 
Село расположено на острове Кюсю в префектуре Миядзаки региона Кюсю. С ним граничат города Сайто, Яцусиро, посёлки Мисато, Гокасе, Ямато и сёла Мороцука, Нисимера, Мидзуками.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Zanthoxylum piperitum, цветком — Hymenanthes, птицей — Syrmaticus soemmerringii.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Миядзаки